Le terme Discworld fait référence :
 à la série romanesque écrite par Terry Pratchett et traduite en langue française sous le terme Disque-monde
 au téléfilm tiré des deux premiers romans de la série, intitulé Discworld
 à trois jeux vidéo dont l'action se situe dans l'univers du Disque-monde : Discworld, Discworld II : Mortellement vôtre ! et Discworld Noir